brouwerij, waar alcoholische drank wordt produceerd
 Brouwer (achternaam), een achternaam 
 Brouwers (achternaam), een achternaam
 Brouwers (bier), een Nederlands pilsbier
 Gebroeders Brouwer, een Nederlands trompetduo